THM est un sigle pouvant désigner :
 les trihalogénométhanes (dont le chloroforme ou l’iodoforme) ;
 le Traitement hormonal de la ménopause, utilisé dans le traitement de la ménopause (voir traitement de la ménopause) ;
 Thompson Falls Airport, MT, États-Unis ;
 une extension de fichier identifiant les vignettes générées par certaines caméras numériques.
 Terre & Humanisme Maroc.